Маловоды () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 275 человек. Занимает площадь 0,913 км². Почтовый индекс — 48111. Телефонный код — 3551.

Местный совет 
48148, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Маловоди

Ссылки 
 Маловоды на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района